Le bois des Hâtes est situé dans les communes de Saint-Avertin, Larçay et Chambray-lès-Tours.

Transport 

Sur la D943, dans la direction de Loches, il faut tourner à gauche au rond-point qui achève le boulevard périphérique est. Le parking du bois des Hâtes est situé environ un kilomètre plus loin.

Animaux 
Le bois des Hâtes possède trois zones clôturées où évoluent des animaux plus ou moins communs. À cela se rajoutent les animaux qui évoluent librement dans le bois, passant parfois du Bois des hâtes à la Forêt de Larcay. Il y a de plus, plusieurs points d'eau où se trouvent de nombreuses espèces.

Mammifères 
 Cerf (Plusieurs mâles et nombreuses femelles) : évoluent librement ; espèce à déterminer
 Cerf Sika (1 mâle) : seul dans un enclos
 Hydropote (3 adultes et 2 petits) : en enclos
 Daims (1 mâle au moins et nombreuses femelles) : en enclos

Oiseaux 
 Paon (nombreux mâles et femelles) : évoluent librement mais reviennent aux enclos
Nandou d'Amérique: en enclos
 Poules (Un coq et quelques poules) : en enclos
 Oie cygnoïde (une petite dizaine) : en enclos
 Bernache néné (une petite dizaine) : en enclos
 Pic vert
 Pie bavarde
 Pigeon ramier
 Merle noir
...

Reptiles 
 Vipère (au moins une espèce)
 Couleuvre

Poissons 
 Carpes
 Brochet

Batraciens 
 Grenouilles à identifier
...

Insectes 
 Libellules (au moins )
 Demoiselles (2 familles au moins : Coenagrionidae et Calopterygidae)
 Anaxes     (au moins )
...

Araignées 
...

Parc ou jardin public en Indre-et-Loire